De zanger Henk Leeuwis, bekend van het nummer Lief klein konijntje.
De Indonesische vicepresident Hamengkoeboewono IX, die door de toenmalige prinses Juliana "Henkie" werd genoemd